Касько́в (Касько́ва) — русская фамилия.

Известные носители 
 Каськов, Артур Геннадьевич (род. 1991) — украинский футболист, нападающий.
 Каськов, Константин Андреевич (1915—1940) — советский военнослужащий, участник Финской войны, Герой Советского Союза.
 Каськов, Митрофан Иванович (1867—1917) — русский контр-адмирал (1916).

Каськова 
 Каськова, Жанна Сергеевна (род. 1994) — российская волейболистка.